La Borda del Teto era una borda del terme municipal de Conca de Dalt, dins de l'antic terme de Claverol. Pertany al poble de Sossís.

Està situada a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, al nord de Sossís, a l'extrem nord-oest de les Riberes, És a la dreta del barranc dels Corrals i a ran del Canal de Sossís.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Teto, borda
Teto, borda